Chory ist der Familienname folgender Personen:

 Joanne Chory (* 1955), US-amerikanische Pflanzenbiologin und Hochschullehrerin
 Werner Chory (1932–1991), deutscher Jurist und Ministerialbeamter